Китайцы в Канаде — канадцы китайского происхождения. Образуют второе по величине меньшинство численностью 1 346 510 чел., что составляет 3,9 % от населения страны.

История 
Первое упоминание о китайцах в Канаде относится к 1788 г. В XIX в. множество китайских рабочих из провинций Фуцзянь и Гуандун работали при постройке Канадской тихоокеанской железной дороги. Миграция китайцев в страну была осложнена различными факторами, в том числе подушным налогом, а в 1923 г. была полностью запрещена. В последующие 25 лет создавалось всё больше и больше законов направленных против китайцев, в том числе ограничение рабочих мест, занятых ими. Это побуждало мигрантов открывать собственный бизнес, главным образом рестораны, рабочие места в которых создавали теперь уже только для китайцев.
Однако в преддверии второй половины XX в. отношение к китайцам в Канаде несколько улучшилось. В 1947 г. им было дано право участвовать в выборах. Началась реализация ряда программ, направленных на уравнение прав китайцев с остальными гражданами, но улучшение их положения было довольно медленным. Лишь много лет спустя всё это действительно принесло заметные успехи. В конце XX в. заметно возрос поток китайских мигрантов из Гонконга и некоторых других территорий, в том числе Индонезии и Малайзии. В XXI в. миграция из Гонконга заметно сократилась, однако вместе с тем возрос поток желающих переехать в Канаду из Китая.

Расселение 

 Провинции с наибольшим китайским населением:
 Онтарио — 644 465
 Британская Колумбия — 432 435
 Альберта — 137 600
 Квебек — 91 900
 Города с наибольшим китайским населением:
 Торонто — 537 060
 Ванкувер — 402 000
 Монреаль — 82 665
 Калгари — 75 410

Языки 

На 2001 г., 87 % китайцев сообщили о знании хотя бы одного официального языка, однако 15 % заявили, что не могут говорить ни по-английски, ни по-французски.
Китайские языки занимают третье место в стране по количеству говорящих после двух официальных языков. 872 тыс. канадцев считают своим родным один из китайских языков, что составляет 3 %. Самый распространённый китайский язык в Канаде — кантонский, второй по числу говорящих — путунхуа. Из кантоноговорящего населения 44 % родились в Гонконге, 27 % — в китайской провинции Гуандун и 18 % — в самой Канаде.

См. также 
 Китайская диаспора
 Китайцы в США
 Индийцы в Канаде

Население Канады
Китайская диаспора